Srokacze
 umaszczenie koni, np. pinto
 Timiszoarski srokacz – rasa gołębi
 Królik olbrzym srokacz